Сільське товариство взаємодопомоги
 Спеціальна теорія відносності
Акроніми